Icebreaker ("rompighiaccio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Minaccia nucleare (Icebreaker) – film statunitense del 2000 diretto da David Giancola.
IceBreaker – film statunitense del 2009 diretto da Chad Martin.
Icebreaker – videogioco del 1995.
Nella morsa di ghiaccio (Icebreaker) – romanzo del 1983 di John Gardner.
Icebreaker – singolo di Agnete Johnsen del 2016.
 Icebreaker – gruppo musicale statunitense